Alèia (en grec antic Ἀλέαια) eren uns jocs que se celebraven cada any al festival en honor de la deessa Atena anomenada Alèia, que es feia a Tegea , a la rodalia d'un gran temple dedicat tanmateix a aquesta deïtat, on a més dels jocs se celebraven concursos que només es coneixen per la breu descripció que en fa Pausànies a partir de les inscripcions que es conservaven en aquell lloc a la seva època.

Referències 

Jocs de l'antiga Grècia